Appleby kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Point Appleby,

Storbritannien 

 Appleby, North Lincolnshire, ort i England, 
 Appleby Magna, Leicestershire
 Appleby-in-Westmorland, Cumbria

USA 

 Appleby, Texas – en ort i Texas, Nacogdoches County,